Serra do Juá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Juá (berg), Ceará, Viçosa do Ceará, 
 Serra do Juá (kulle), Ceará, Caucaia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar